Вотертаун има више значења:
 Вотертаун (Флорида)
 Вотертаун (Конектикат)
 Вотертаун (Њујорк)
 Вотертаун (Масачусетс)
 Вотертаун (Јужна Дакота)
 Вотертаун (Висконсин)
 Вотертаун (Минесота)
 Вотертаун (Тенеси)